Jens Søndergaard ist der Name folgender Personen:

* Jens Søndergaard (Maler) (1895–1957), dänischer Maler
 Jens Søndergaard (Musiker) (* 1945), dänischer Jazzmusiker